Luckeneder ist der Familienname folgender Personen:

 Andreas Luckeneder (1812–1890), österreichischer Stadtbaumeister
 Felix Luckeneder (* 1994), österreichischer Fußballspieler